El nombre Jethro Tull puede referirse a:
 a Jethro Tull, un agrónomo inglés;
 a Jethro Tull, una banda de rock del Reino Unido; o
 a Jethro Tull (1998), un álbum recopilatorio de los éxitos de la banda anterior.